BJC steht für:
 Beijing Jeep Corporation, ehemaliges chinesisch-US-amerikanisches Geländewagen- und Nutzfahrzeughersteller-Joint-Venture
 British Journal of Cancer, britische Fachzeitschrift
 Bubble Jet Colour, Druckerserie von Canon
 Rocky Mountain Metropolitan Airport (IATA-Code), Flughafen von Broomfield (Colorado), Colorado

bjc steht für:
 Aga Bereho (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Oro Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung